Plessis ist der Familienname folgender Personen:

 Armand-Jean du Plessis, 1er Duc de Richelieu (1585–1642), kurz Kardinal Richelieu, französischer Aristokrat, Kirchenfürst und Staatsmann
 César III. Auguste de Choiseul de Plessis-Praslin (1637–1705), französischer Aristokrat, Soldat und Maréchal de camp
 Charles du Plessis-Liancourt († 1620), französischer Adliger, Gouverneur von Metz und Paris 
 Damien Plessis (* 1988), französischer Fußballspieler
 Franja du Plessis (* 1994), namibische Sängerin
 Frédéric Plessis (1851–1942), französischer Schriftsteller und Altphilologe (Latein)
 Hugh de Plessis († 1292), englischer Adliger
 John de Plessis, 7. Earl of Warwick († 1263), englischer Magnat
 Joseph-Octave Plessis (1763–1825), kanadischer römisch-katholischer Kleriker
 Julia du Plessis (* 1996), südafrikanische Hochspringerin
 Wilhelm du Plessis (1820–1886), preußischer Generalmajor

Plessis ist Namensbestandteil von:

 Plessis-Barbuise, Gemeinde im französischen Département Aube
 Plessis-de-Roye, Gemeinde im französischen Département Oise
 Plessis-Saint-Benoist, Gemeinde im französischen Département Essonne
 Plessis-Saint-Jean, Gemeinde im französischen Département Yonne

Siehe auch:

 du Plessis
 Le Plessis
 Schloss Plessis